Соревнования по волейболу на VII Панамериканских играх проходили с 13 по 25 октября 1975 года в Мехико (Мексика) с участием 8 мужских и 7 женских национальных сборных команд. Было разыграно 2 комплекта наград. Чемпионские титулы выиграли мужская и женская сборные Кубы.

Команды-участницы

Мужчины 
 Багамские Острова, Бразилия, Венесуэла, Канада, Куба, Мексика, Сальвадор, США.

Женщины 
 Бразилия, Канада, Куба, Мексика, Перу, Пуэрто-Рико, США.

Система проведения турнира 
8 команд-участниц у мужчин и 7 у женщин провели однокруговые турниры, по результатам которых определена итоговая расстановка мест.

Результаты

Мужчины 

 13 октября: Мексика — Багамские Острова 3:0 (15:0, 15:0, 15:1); Куба — США 3:0 (15:8, 16:14, 15:12).
 14 октября: США — Багамские Острова 3:0 (15:6, 15:8, 15:5); Бразилия — Венесуэла 3:0; Канада — Сальвадор 3:0 (15:3, 15:3, 15:4).
 15 октября: Куба — Венесуэла 3:0 (15:3, 15:5, 15:7); Мексика — Сальвадор 3:0 (15:0, 15:6, 15:0).
 16 октября: Венесуэла — Багамские Острова 3:0 (15:3, 15:7, 15:8); Бразилия — Канада 3:2.
 17 октября: США — Сальвадор 3:0 (15:1, 15:2, 15:2); Мексика — Канада 3:0 (15:9, 15:3, 15:2); Куба — Бразилия 3:0.
 18 октября: Венесуэла — Сальвадор 3:0 (15:4, 15:4, 15:2); Мексика — США 3:2 (14:16, 15:3, 10:15, 15:6, 15:9).
 19 октября: Куба — Канада 3:0 (15:7, 15:5, 15:4); Бразилия — Багамские Острова 3:0 (15:4, 15:2, 15:4).
 20 октября: США — Канада 3:0 (15:9, 15:2, 16:14); Мексика — Венесуэла 3:1 (15:4, 15:1, 15:17, 15:3).
 21 октября: Куба — Багамские Острова 3:0 (15:0, 15:0, 15:2); США — Венесуэла 3:0 (15:3, 15:8, 15:2); Бразилия — Сальвадор 3:0 (15:0, 15:1, 15:0).
 22 октября: Куба — Сальвадор 3:0 (15:3, 15:1, 15:0); Бразилия — Мексика 3:2 (13:15, 15:9, 14:16, 15:9, 15:11).
 23 октября: Сальвадор — Багамские Острова 3:2 (9:15, 15:10, 3:15, 15:12, 15:11); Венесуэла — Канада 3:1 (15:12, 7:15, 15:9, 15:12).
 25 октября: Канада — Багамские Острова 3:0; Куба — Мексика 3:0 (15:6, 15:6, 15:3); Бразилия — США 3:2 (15:13, 11:15, 15:13, 10:15, 15:12).

Женщины 

 13 октября: Канада — Бразилия 3:2 (15:2, 9:15, 13:15, 15:6, 15:3); Мексика — Пуэрто-Рико 3:0 (15:1, 15:0, 15:6).
 14 октября: Куба — США 3:0.
 15 октября: США — Пуэрто-Рико 3:0 (15:2, 15:2, 15:13); Перу — Канада 3:2 (11:15, 15:4, 15:7, 8:15, 15:12).
 16 октября: Канада — Пуэрто-Рико 3:0 (15:-, 15:12, 15:2); Куба — Мексика 3:1 (9:15, 15:13, 15:13, 15:13).
 17 октября: Мексика — Канада 3:0 (15:9, 15:3, 15:3); Перу — Бразилия 3:1 (12:15, 15:2, 15:6, 15:4).
 18 октября: Бразилия — Пуэрто-Рико 3:0 (15:4, 15:12, 15:1); Перу — США 3:1 (15:3, 15:7, 12:15, 15:7).
 19 октября: Куба — Канада 3:1 (15:6, 10:15, 15:5, 15:9); США — Мексика 3:2 (6:15, 7:15, 15:12, 16:14, 15:11).
 20 октября: Перу — Пуэрто-Рико 3:0 (15:0, 15:8, 15:1).
 21 октября: Куба — Бразилия 3:0 (15:11, 15:4, 15:4).
 22 октября: Канада — США 3:0 (15:7, 15:13, 15:12); Мексика — Бразилия 3:0 (15:11, 15:10, 15:8).
 23 октября: Куба — Перу 3:0 (15:7, 15:12, 15:11); Бразилия — США 3:0 (15:4, 15:13, 15:4).
 25 октября: Куба — Пуэрто-Рико 3:0 (15:2, 15:3, 15:5); Перу — Мексика 3:0 (15:11, 15:6, 15:9).

Итоги

Положение команд

Примечание

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов (мужской турнир) 
 Архив волейбольных результатов (женский турнир) 

Волейбол на Панамериканских играх
1975 год в волейболе
Панамериканские игры 1975
Волейбол в Мексике